Zeuxippus  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Виды этого роды похожи на представителей рода Rhene. Брюшко у видов рода Zeuxippus вытянутое овальное, но более тонкое чем у Rhene. Передняя пара лапок толще чем остальные.

Виды 
 Zeuxippus atellanus Thorell, 1895 — Мьянма
 Zeuxippus histrio Thorell, 1891 — Индия
 Zeuxippus pallidus Thorell, 1895 — Бангладеш, Мьянма, Китай, Вьетнам
 Zeuxippus yunnanensis Peng & Xie, 1995 — Китай

Ссылки 
 Murphy, Frances & Murphy, John (2000): An Introduction to the Spiders of South East Asia. Malaysian Nature Society, Kuala Lumpur.
 Platnick, Norman I. (2007): The world spider catalog, version 8.0. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных